Струмяни () — село в Благоевградской области Болгарии. Административный центр общины Струмяни. Находится примерно в 44 км к югу от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 960 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области